Talk puede referirse a:

Computación 

 Talk, un programa de Unix.
 Google Talk, un programa de mensajería instantánea.

Música 

 Talk, un sencillo de Coldplay.
 Talk, un álbum de Yes.
 Talk Talk, una banda de música inglesa.
 Talk, un sencillo de Tracy Bonham.

Entretenimiento 

 Talk, una película de 1994.
 Talk, una revista estadounidense.
 Talk show, un formato de programas de televisión.
 Talk radio, un formato de programas radiales.
 «Talk», el cuarto episodio de la cuarta temporada de Better Call Saul.